Almont (Dacota do Norte)
Almont (Michigan)

Desambiguação